Пи́ттсбург, Пи́тсберг  () — американский топоним, может означать:

 Питтсбург — город в штате Пенсильвания, США
 Питсберг — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США
 Питсберг — город в штате Техас, США, административный центр округа Кэмп

 См также
 Питтсбург Пингвинз — американский хоккейный клуб из штата Пенсильвания
 Питтсбург Пайрэтс — американская хоккейная команда, существовавшая с 1926 по 1930 годы
 Питтсбург Пантерс — спортивный клуб Питтсбургского университета, в состав которого входит несколько студенческих команд:
 Питтсбург Пантерс — американская баскетбольная команда из Питтсбургского университета.
 Питтсбург Стилерз — американская футбольная команда, выступающая в Национальной футбольной лиге